Deutsche Volleyball-Bundesliga 2022/23 steht für:

 Deutsche Volleyball-Bundesliga 2022/23 (Frauen)
 Deutsche Volleyball-Bundesliga 2022/23 (Männer)

Siehe auch:
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2022/23